Miejscowość na Białorusi:
 Suła – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim

Rzeki:
 Suła – rzeka, dopływ Dniepru
 Suła – rzeka, dopływ Niemna